Showgirls – film del 1995 diretto da Paul Verhoeven
Showgirls – colonna sonora del film del 1995
Showgirls – programma televisivo andato in onda su Happy Channel